Oblężenia Smoleńska:
 Oblężenie Smoleńska (1286) - oblężenie Smoleńska przez księcia czernihowskiego i briańskiego Romana Michajłowicza Starego
 Oblężenie Smoleńska (1334) - oblężenie Smoleńska przez księcia briańskiego Dymitra Romanowicza
 Oblężenie Smoleńska (1340) - nieudane oblężenie Smoleńska przez wojska chana Ozbega oraz książąt Rusi północnej podczas ekspedycji karnej przeciwko Iwanowi Aleksandowiczowi
 Oblężenie Smoleńska (1401) - nieudane oblężenie Smoleńska przez wojska litewskie Witolda
 Oblężenie Smoleńska (1404) - dwumiesięczne oblężenie i zdobycie Smoleńska przez wojska Witolda wspierane przez oddziały polskie
 Powstanie smoleńskie (1441-1442) - oblężenie i zdobycie przez wojska polsko-litewskie Smoleńska opanowanego przez zbuntowanych Smoleńszczan
 Oblężenie Smoleńska (1502) - nieudane oblężenie Smoleńska przez wojska moskiewskie Iwana III Srogiego podczas wojny 1500-1503
 Oblężenie Smoleńska (1514) - oblężenie i zdobycie Smoleńska przez wojska moskiewskie Iwana III Srogiego podczas wojny 1511-1522
 Oblężenie Smoleńska (1609–1611) - oblężenie i zdobycie Smoleńska przez wojska polsko-litewsko-kozackie podczas wojny 1609-1618
 Oblężenia Smoleńska (1613-1617) - nieudane oblężenie Smoleńska przez wojska rosyjskie
 Oblężenie Smoleńska (1632–1634) - nieudane oblężenie Smoleńska przez wojska rosyjskie i odsiecz Władysława IV podczas wojny smoleńskiej
 Oblężenie Smoleńska (1654) - oblężenie i zdobycie Smoleńska przez wojska rosyjskie Aleksego I Romanowa podczas wojny polsko-rosyjskiej 1654-1667
 Bitwa pod Smoleńskiem (1812) - oblężenie i zdobycie Smoleńska przez wojska francusko-polskie podczas kampanii rosyjskiej Napoleona Bonaparte
 Bitwa pod Smoleńskiem (1941) - zdobycie Smoleńska przez wojska niemieckie podczas wojny niemiecko-radzieckiej w czasie II wojny światowej 
 Operacja smoleńska (1943) - zdobycie Smoleńska przez wojska radzieckie podczas ofensywy na froncie wschodnim II wojny światowej